World Games 2017 – 10. edycja zawodów World Games, rozgrywanych w lipcu 2017 we Wrocławiu. Decyzja o przyznaniu organizacji temu miastu została ogłoszona przez prezydenta International World Games Association Rona Froehlicha 12 stycznia 2012 w Lozannie.

Zawody odbywały się między innymi na Stadionie Miejskim (ceremonia otwarcia i zamknięcia zawodów), w Hali Stulecia oraz Hali Orbita. Wyremontowane zostały Stadion Olimpijski oraz basen przy ulicy Wejherowskiej.

Koszt organizacji imprezy szacowany był na około 45 milionów dolarów amerykańskich. Kwotę tę pokryło miasto oraz wojewódzkie i rządowe dotacje.

Wybór organizatora 
Wrocław starania o organizację World Games 2017 rozpoczął w lutym 2011. Pod koniec maja 2011, podobnie jak Budapeszt, Genua i Kapsztad, Wrocław zgłosił oficjalną kandydaturę do organizacji zawodów. W lipcu 2011 przedstawiciele International World Games Association wizytowali kandydujące miasta. W sierpniu IWGA ogłosiła listę miast-kandydatów spełniających wszystkie warunki, na której znalazły się Wrocław, Budapeszt i Kapsztad. Z dalszej rywalizacji o organizację zawodów odpadła Genua. W grudniu 2011 komitet wykonawczy IWGA dokonał ostatecznej oceny prezentacji i wizytacji w poszczególnych miastach.

Decyzja o przyznaniu organizacji igrzysk miastu Wrocław została ogłoszona przez prezydenta International World Games Association Rona Froehlicha 12 stycznia 2012 w Lozannie. Ostatecznie o organizację imprezy rywalizowały Wrocław i Budapeszt, gdyż Kapsztad przesunął swoją kandydaturę na rok 2021.

Rozgrywane dyscypliny 
Uczestnicy World Games we Wrocławiu w 2017 rywalizowali w 33 dyscyplinach sportowych, w tym 4 pokazowych. Po raz pierwszy w historii imprezy rozgrywany jest unihokej oraz boks tajski.

 Sporty pokazowe
Organizator zawodów wybrał do programu imprezy cztery konkurencje pokazowe:
  Ergometr wioślarski (szczegóły)
  Futbol amerykański (szczegóły)
  Kickboxing (szczegóły)
  Sport żużlowy (szczegóły)

Kalendarz 
 

     dyscypliny pokazowe

Państwa uczestniczące

Klasyfikacja medalowa

Dyscypliny oficjalne

Dyscypliny pokazowe

World Games 2017 w liczbach 
Jedno z największych sportowych wydarzeń w dziejach Polski w liczbach: w ciągu 10 dni sportowej rywalizacji uczestniczyło 240 tysięcy uczestników wydarzeń na 26 arenach i w strefie kibica,  3500 zawodników ze 112 krajów świata, polscy zawodnicy wywalczyli 30 medali: 9 złotych, 10 srebrnych i 11 brązowych, sportowe wydarzenia relacjonowało 700 dziennikarzy z 50 krajów świata,  łączna widownia w 113 krajach na świecie to 420 milionów widzów a w Polsce ponad 12 milionów widzów
.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona World Games 2017
 World Games 2017 w serwisie YouTube